Daughter kan have flere betydninger:

Daughter (band) - Et band fra London
Daughter (Pearl Jam sang) - en sang fra Pearl Jams album fra 1993 Vs.
"Daughter (single)" - en single udgivet af The Smashing Pumpkins
Daughters (band) - et Amerikansk rockband
Daughters (EP) - The Daughters EP fra 2002
Daughters (album) - The Daughters album fra 2010
Daughters (John Mayer sang) - en sang fra John Mayers album fra 2003 Heavier Things
Daughters (Nas song) - en sang fra Nas' album fra 2012 Life Is Good